Дессау — колишнє місто в Німеччині.
 Дессау-Росслау — місто в Німеччині, у федеральній землі Саксонія-Ангальт, створено у 2007 році шляхом об'єднання міст Дессау та Росслау.

 Герман Дессау (1856—1931) — німецький історик Стародавнього світу та епіграфіст.
 Лінда Дессау (* 1953) — австралійська політична діячка.
 Пауль Дессау (1894—1979) — німецький композитор й диригент.
 Ангальт-Дессау — німецький княжий рід.